Cochise peut faire référence à :
 Cochise (v. 1812–1874), un chef apache Chiricahua,
 Comté de Cochise, dans l'Arizona aux États-Unis,
 Cochise, une ville fantôme du comté de Cochise dans l'Arizona aux États-Unis,
 une chanson de l'album Audioslave de 2001 du groupe Audioslave,

Fiction
 un personnage du film de 1979 Les Guerriers de la nuit.
 un personnage de la série Falling Skies.
 un personnage de la série Le Bureau des légendes.